Малоалександровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Малоалександровка — село в Аккольском районе Акмолинской области.

Россия 
 Малоалександровка — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.

Украина 
 Малоалександровка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Малоалександровка — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Малоалександровка — село в Троицком районе Луганской области.
 Малоалександровка — село в Скадовском районе Херсонской области.